Protokoll lehetséges jelentései
Protokoll, emberi érintkezések szabály- és szokásgyűjteménye
Diplomáciai protokoll, a diplomáciai érintkezés részletes szabályrendszere
Protokoll, kiegészítő jellegű nemzetközi egyezmény. Lásd: Jegyzőkönyv
Protokoll, informatikai hálózatokon használatos protokollok
Internetprotokoll
Protokoll, a természettudományos kísérletek elvégzésének írott, előre meghatározott módszere
Protokoll, orvosi szóhasználatban a gyógyászati kezelésekre vonatkozó egyedi útmutatások

Filmcímek
Protokoll (1984) amerikai film, rend. Herbert Ross
Protokoll (1990) magyar rövidfilm, rend. Balogh Zsolt
 Protokoll (1993), magyar film, rend. Körtési Béla 

Jegyzetek